De Noorse voetbalbeker 1983 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 1983) was de 78ste editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon in mei met de eerste ronde en eindigde op 23 oktober 1983 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo onder leiding van scheidsrechter Thorodd Presberg. Het toernooi werd gewonnen door Moss, dat in de eindstrijd met 2-0 te sterk was voor Vålerenga. De club uit de gelijknamige plaats won daarmee voor de eerste keer het nationale bekertoernooi.

Schema

Zie ook
 1. divisjon 1983
 Noors voetbalelftal in 1983

1983
Noorwegen